Европейская федерация кёрлинга () — управляющая европейским кёрлингом структура, объединяющая 42 национальные федерации. Представляет Всемирную федерацию кёрлинга (WCF) в европейских странах. Штаб-квартира находится в Эггенфельдене (Германия). С 2011 года президентом ЕCF является Олли Риссанен (Финляндия).

История 
Инициатива образования спортивной организации, перед которой стояла бы задача развития кёрлинга в Европе, была выдвинута в ноябре 1974 года в Цюрихе (Швейцария) во время проведения турнира с участием 6 национальных мужских сборных — Швейцарии, Швеции, ФРГ, Франции, Италии и Норвегии. В марте 1975 года на собрании Международной федерации кёрлинга (ICF) представителями этих стран было предложено образовать внутри ICF Европейский совет кёрлинга (European Council Curling, ECC). Инициатива была поддержана и вновь образованной организации было поручено проведение чемпионатов Европы по кёрлингу. В состав ЕСС вошли 9 национальных ассоциаций стран Европы, являвшихся на тот момент членами ICF: Англия, Дания, Италия, Норвегия, Франция, ФРГ, Швейцария, Швеция и Шотландия. В том же году к ЕСС присоединились Нидерланды.

В декабре 1975 года во французском Межеве новая спортивная структура провела первый чемпионат Европы среди мужских и женских национальных сборных команд

В 1984 году Совет был преобразован в федерацию, которая получила нынешнее название.

С 1983 проводятся чемпионаты Европы среди юниоров, а с 2005 — среди смешанных команд.

Президенты ECC и ECF 
 1975—1977 —  Жан Шильд
 1977—1979 —  Роберт Грирсон
 1979—1983 —  Биргер Мортенсен
 1983—1988 —  Эрик Хармсен
 1988—1992 —  Стен Виллер-Андерсен
 1992—2000 —  Рой Синклэр
 2000—2008 —  Малькольм Ричардсон
 2008—2011 —  Эндрю Фергюсон-Смит
 с 2011 —  Олли Риссанен

Структура ECF 
Высший орган Европейской федерации кёрлинга — Генеральная Ассамблея, проводимая раз в полугодие. В работе Ассамблеи приглашаются принять участие все национальные федерации, являющиеся членами ECF.

Для решения задач, поставленных Ассамблеей перед ECF, а также уставных требований, делегаты Ассамблеи избирают Исполнительный комитет, который проводит в жизнь решения Ассамблеи, а также организует повседневную деятельность ЕCF. Руководит его работой Президент Европейской федерации кёрлинга, избираемый Ассамблеей.

Исполнительный комитет ЕCF 
  Олли Риссанен — президент ЕCF
  Карел Кубешка — вице-президент ЕCF
  Геррит-Ян Схолтен — финансовый директор ЕCF
  Саския Крюгль — генеральный секретарь ЕCF
  Андраш Рокушфальви
  Эдит Лудон
  Роберт Шушань
  Бьорн Рудстрём
  Марьян Петрич
  Хью Чалмерс

Официальные соревнования 
В рамках своей деятельности Европейская федерация кёрлинга отвечает за проведение следующих ежегодных турниров:

 Чемпионаты Европы среди национальных сборных команд
 Чемпионаты Европы среди молодёжных сборных команд
 Чемпионаты Европы среди смешанных сборных команд

Члены ЕCF

Текущий рейтинг европейских сборных

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт
 Результаты и статистика

Кёрлинг